Вайрочана:

 Вайрочана — в буддизме ваджраяны Будда, выражающий дхармакаю.
 Вайрочана (VIII в.) — тибетский буддийский монах, учёный-переводчик.